BKA est un sigle pouvant désigner :
  (en français, Association britannique de kendo) ;
  (en français, amputation en dessous du genou) ;
 Bundeskanzleramt (en français, Chancellerie fédérale) ;
 Bundeskriminalamt (en français, Office fédéral de police criminelle) ;
 Berliner Kabarett Anstalt, un cabaret berlinois.
BKA est un code pouvant désigner :
  ;
 .